Krutoi - Крутой  és un poble (khútor) de la província de Penza. Rússia. El 2010 tenia 48 habitants.

Referències 

Pobles de la província de Penza
Khútors de Rússia